Mallorca Challenge 2018 var den 27. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 25. til 28. januar 2018. Mallorca Challenge bestod af fire løb og var en del af UCI Europe Tour 2018 i kategorien 1.1.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Michael Carbel kørte for

Resultater

Trofeo Porreres-Felanitx-Ses Salines-Campos

Trofeo Serra de Tramuntana

Trofeo Lloseta-Andratx

Trofeo Playa de Palma-Palma

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

UCI Europe Tour 2018
2018